Сруб:
 Сруб — деревянное сооружение, стены которого собраны из обработанных (рубленых) брёвен.
 «Сруб» — пост-панк группа из Новосибирска.
 Сруб — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.